Vädervarningar är officiella varningar för extremt väder i olika former, och som oftast utfärdas av ett lands officiella meteorologiska institut.

Vädervarningar utfärdas när väderfenomenet med stor säkerhet kommer inträffa, och när det kan innebära viss risk för skada på liv och/eller egendom eller störningar i samhällsfunktioner. Varningarna har olika klassificeringar, allt från risk för lättare skador till betydande skador som kan ödelägga hela områden. Varningarna kan ändras med tiden om förutsättningarna förändras.

Varningarna kan spridas exempelvis via webben och massmedia till såväl myndigheter som privatpersoner.

Risk kan utfärdas på liknande sätt, när det kommande väderläget innebär en risk men är mer osäkert. Formellt är det inte en varning, men om väderutvecklingen håller i sig och osäkerheten i prognosen minskar kan risken övergå i en varning.

Sverige 
I Sverige utfärdar SMHI meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska varningar.

Till och med september 2021 

Vädervarningarna är uppdelade i tre klasser:

Klass 1-varningar - Väderutveckling väntas som innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner.

Klass 2-varningar - Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.

Klass 3-varningar - Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.

Denna lista är SMHI:s egen och används inte i andra länder.

Klass 1 

Varningar till havs inkl. Vänern:

Kuling: Medelvind >14 m/s. Farligt för fritidsbåtar, mindre båtar.
Nedisning måttlig eller svår: Isbildning på fartyg med risk för haveri för främst mindre båtar. Fartygets rörelse i förhållande till vinden påverkas starkt. 
Högt vattenstånd: >65 cm över medelvatten, vid väst och sydkusten >80 cm: Risk att småbåtsbryggor och vissa kajer översvämmas. Gäller ej Vänern

Varningar på land:

Mycket hårda vindbyar: >21 m/s. Grenar och enstaka träd knäcks, problem för höga fordon.
Snöfall: I regel när det väntas minst 5 mm på 6 timmar omräknat till smält form. Tidigt eller sent på säsongen kan varning skickas vid mindre mängder. Risk för halka på vägar. 
Isbeläggning: Väder som medför ishalka. Exempel regn som följs av snabbt fallande temperatur till 0˚C eller kallare på vägbanan.
Rikligt regn: > 35 mm på 12 timmar över större område. Risk för stora vattensamlingar, risk för översvämning i källare, dagvattenledningar. 
Kraftig åska: Omfattande och ofta återkommande åska som medför stora störningar i el och telefontrafiken. Kan lokalt även innebära mycket kraftiga vindbyar och skyfallsliknande regn.
Höga flöden: Kan medföra mindre översvämningsproblem. Uppkommer i snitt vart annat år.
Högt vattenstånd i sjöar: Kan medföra mindre översvämningsproblem. Uppkommer i snitt vart annat år. Utfärdas framför allt i Sveriges sex största sjöar.
Frost: Temperaturer nära marken på 0 grader eller därunder, svår frost vid -3 och därunder. Varning utfärdas i regel endast 15 maj – 15 september, efter den 15/9 endast vid första frosttillfället.
Stor Gräsbrandsfara: Gäller under våren när risken är stor att bränder uppstår och lätt sprids i torrt fjolårsgräs.
Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus.
Skogsbrandsfara Stor/Mycket Stor: Innebär stor/mycket stor antändningsrisk och att eld sprids lätt/mycket lätt i skogsmark.
Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.

Varningar i fjällen:

Frisk vind med stark kyleffekt: Vid vind 10 m/s eller mer som ger en kyleffket på -28 grader eller lägre. Stor risk för förfrysning. 
Hård vind: Medelvind >14 m/s. Medför vid lös snö dålig sikt med snödrev och problem att orientera sig. Varnas endast 1/10-30/4.
Mycket hård vind: Medelvind > 18 m/s. Svårt att förflytta sig och medför vid lös snö högt snödrev och stora problem att orientera sig. Varnas endast 1/10-30/4.

Klass 2 

Varningar till havs inkl. Vänern:

Högt vattenstånd: >100 cm över medelvatten, vid väst och sydkusten>120 cm: Risk att kustvägar och hamnar översvämmas.
Lågt vattenstånd: >100 cm under medelvatten. Problem att anlöpa vissa hamnar. Risk för grundstötning.  
Stormvarning: Medelvind > 25 m/s. Problem för all sjöfart.

Varningar på land:

Stormbyar: >25 m/s. Skador på byggnader med risk för kringflygande föremål. Större skador på skog med risk för störningar i trafik samt el och teleförsörjning.
Stora snömängder/drivbildning: Vid snömängder motsvarande ca 20 mm eller mer i smält form på 12 timmar, vid frisk vind ca 12 mm eller mer på 12 timmar. Medför stora trafikproblem, kan speciellt vid temperaturer nära 0 även ge störningar i el och teleförsörjningen.
Mycket kraftig åska: Mycket omfattande och ofta återkommande åska som medför mycket stora störningar i el och telefontrafiken. Kan även innebära mycket kraftiga vindbyar och skyfallsliknande regn.
Mycket höga flöden: Översvämningsproblem på utsatta ställen. Uppkommer i snitt en gång var tionde år.
Mycket högt vattenstånd i sjöar: Översvämningsproblem på utsatta ställen. Uppkommer i snitt en gång var tionde år. Utfärdas framför allt i Sveriges sex största sjöar.
Isbeläggning: Underkylt regn > 3mm på 6 timmar. Ger svår halka som dessutom är svår att åtgärda.

Varningar i fjällen:

Storm/Orkan: Medelvind >25 m/s. Omöjligt att förflytta sig gående. Vid lös snö obefintlig sikt.

Klass 3 

Varningar till havs inkl. Vänern:

Svår storm eller orkan: Medelvind >30 m/s: Även större fartyg bör överväga att stanna i hamn.

Varningar på land:

Stormbyar eller orkanbyar: > 28 m/s, östra Svealand och Götaland >30 m/s. Farligt att vistas ute. Omfattande skador på skog och byggnader med mycket stora störningar i trafik och elförsörjning.
Extremt höga flöden: Medför allvarliga översvämningsproblem. Uppkommer i snitt en gång var femtionde år.
Extremt högt vattenstånd i sjöar: Medför allvarliga översvämningsproblem. Uppkommer i snitt en gång var femtionde år. Utfärdas framför allt i Sveriges sex största sjöar.
Mycket stora snömängder/drivbildning: Vid snömängder motsvarande ca 35 mm eller mer i smält form på 12 timmar, vid frisk vind ca 25 mm eller mer på 12 timmar. Medför mycket stora störningar i trafiken, vägar kan bli helt oframkomliga. Risk för stora störningar i el- och teleförsörjningen.

Lista över klass 3-varningar 
SMHI:s klass 3-varningar i Sverige från och med 2014:
19-20 augusti 2014 - Hallands län - Flöden
5-7 december 2015 - Västra Götalands, Hallands län - Flöden
13-17 maj 2018 - Jämtlands län - Flöden
23 februari 2020 - Hallands län - Flöden 
11 januari 2021 - Västernorrlands län - Snöfall 
22 januari 2021 - Västerbottens län - Snöfall

Från och med oktober 2021 
Från och med oktober 2021 utgick det gamla systemet med varningar i klass 1 till 3. Istället är SMHI:s vädervarningar uppdelade i tre nivåer: gul varning, orange varning, och röd varning - där röd är den allvarligaste. Det nya systemet är konsekvensbaserat. Varningsnivån baseras på de konsekvenser som samhället och enskilda individer kan uppleva på grund av vädret. Således kan samma väder ge olika varningsnivå på olika platser, eftersom 20 cm snöfall i Norrlands inland ger annorlunda konsekvenser än samma snöfall i en större syd- eller mellansvensk stad.

Gul varning - Konsekvenser för samhället, vissa risker för allmänheten.

Orange varning - Allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten.

Röd varning - Mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för allmänheten.

Storbritannien 
Met Office har tre varningsnivåer:
 
Yellow (gul) – Be aware (var medveten)
Amber (orange) – Be prepared (var förberedd)
Red (röd) – Take action (agera)

Källor 
SMHI varningar, SMHI (arkiverad)

Externa länkar 
SMHI varningar - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut
Meteoalarm - Sameuropeisk vädervarningstjänst
FMI - Finska Meteorologiska Institutets vädervarningar
Norsk Meteorologisk Institutt - OBS-varsel från met.no
Danmarks Meteorologiske Institut - Varsler om farligt vejr i Danmark

Meteorologi